Панче (Панчо) Христов Гюрков е български печатар.

Биография 
Панче Гюрков е роден на 1 април 1894 година в Щип, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония. Син е на революционера Христо Гюрков. Брат на Йордан Гюрков, а майка му Елена е от известния щипск ирод Кюлюмови. В 1913 година завършва с четвъртия, последен випуск Солунската българска търговска гимназия,

При избухването на Балканската война (1912 – 1913) е доброволец в Македоно-одринското опълчение и служи в 2 рота на 3 солунска дружина и 15 щипска дружина.
Участва в Първата световна война като офицерски кандидат в Пети маршеви полк. За проявена храброст в боевете през 1916–1917 година е награден с орден „За храброст“, III степен.

Член е на Щипското благотворително братство в София.

Родословие

Бележки 

Български предприемачи от Македония
Български общественици от Македония
Родени в Щип
Български печатари
Възпитаници на Солунската българска търговска гимназия
Македоно-одрински опълченци
Български военни дейци от Първата световна война
Носители на орден „За храброст“ III степен
Български имигранти от Македония в София
Дейци на Македонските братства
Починали в София
Панче
Дейци на ВМОРО